Toponímia:
 (3581) Alvarez, asteroide descobert pels astrònoms C. Shoemaker i E. Shoemaker des de Monte Palomar (Estats Units)
 Los Alvarez, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Illa Diego Álvarez, illa volcànica al sud de l'oceà Atlàntic que pertany al Regne Unit 
 Villa de Álvarez, ciutat al costat de la ciutat de Colima en l'estat homònim 
 Biografies:
 Álvarez Rabo, dibuixant de còmics basc d'origen gallec 
 Alfonso Álvarez Cáccamo (Vigo, 1952), escriptor gallec 
 Alfonso Javier Álvarez Izquierdo (Barcelona, 1972), àrbitre de futbol català 
 Alonso Álvarez de Pineda (Aldeacentenera, 1494 - 1520), mariner, explorador i cartògraf extremeny que explorà la costa del golf de Mèxic
 Antonio Álvarez Pérez (Almendralejo, Extremadura, 1975), futbolista espanyol 
 Armando Álvarez Álvarez (Colmar, 1970), futbolista hispanofrancés que ocupava la posició de defensa 
 Artur Álvarez i Boix (Castelló de la Plana, 1957), cantautor i compositor castellonenc
 Arturo Álvarez-Buylla Roces (Ciutat de Mèxic, 1958), neurobiòleg mexicà 
 Basilio Álvarez Rodríguez (Ourense, 1877 - Tampa, Florida, 1943), religiós, advocat i polític gallec 
 Bautista Goyel Álvarez Domínguez (Loucia, Las, San Amaro, 1933), polític gallec 
 Bernardino Álvarez (Utrera, 1514 - Mèxic, 1584) 
 Carlos Álvarez, diversos personatges 
 Carme Feliu Álvarez de Sotomayor (1968), política mallorquina 
 César Álvarez Cabo (Madrid, 1972), portaveu de la Unió Sindical
 César Álvarez Dumont (Vila Real, Portugal, 1866 - Marbella, 1945), pintor espanyol de pintura històrica 
 David Álvarez Flores (Madrid, 1900 - 1940), caricaturista, il·lustrador, gravador i publicista espanyol 
 Domingo Álvarez Enciso (Mansilla de la Sierra, La Rioja, 1737 - Jerez de la Frontera, 1800), pintor espanyol 
 Éder Álvarez Balanta (1993), futbolista colombià que juga com a defensa central 
 Elionor Álvarez de Toledo (Alba de Tormes, Castella, 1522 - Pisa, Gran Ducat de Toscana, 1562)
 Emiliano Álvarez Arana (Errenteria, Guipúscoa, 1912), ciclista basc 
 Enrique Álvarez Costas (Vigo, 1947), futbolista gallec 
 Enrique Álvarez Sanjuán o Quique Álvarez (1975, Vigo), futbolista i entrenador
 Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Quiñones (1460-1531), Duc d'Alba, Marquès de Còria, Comte de Salvaterra i Piedrahíta i Senyor de Valdecorneja 
 Félix Álvarez de la Escalera (segle XVII- 1714, Manresa), militar espanyol al servei de Felip V 
 Fermín Álvarez Álvarez (Grado, 1967), futbolista asturià que ocupava la posició de migcampista 
 Fernando Álvarez de La Campa (? - Barcelona, 1939), militar de l'exèrcit espanyol
 Fernando Álvarez de Sotomayor Zaragoza (Ferrol, 1875 - Madrid, 1960), pintor acadèmic gallec 
 Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel (Piedrahita, 1507-Lisboa, 1582), duc d'Alba de Tormes, militar i polític castellà 
 Fernando Álvarez de Miranda y Torres (Santander, 1924), polític i professor universitari espanyol que fou President del Congrés en el primer govern de la UCD
 Francisco Álvarez-Cascos Fernández (Madrid, 1947), polític espanyol, ministre durant els governs d'Aznar
 García Álvarez de Toledo y Mendoza (Nàpols, 1579 -1649), marquès de Villafranca del Bierzo i Gran d'Espanya 
 García Álvarez de Toledo y Pimentel-Osorio (Villafranca del Bierzo, Castella, 1514 - Regne de Nàpols, 1578), militar i polític castellà, Marquès de Villafranca del Bierzo i Gran d'Espanya
 Germàn Álvarez Beigbeder (Jerez de la Frontera, 1882 - 1968), compositor i director d'orquestra andalús 
 Gregorio Álvarez (Lavalleja, 1925), militar uruguaià
 Heliodoro Álvarez Barrera (Oviedo, 1979), futbolista asturià que juga de defensa 
 Íker Álvarez Braceras (Errenteria, 1977), futbolista basc que ocupa la posició de porter 
 Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques y Guiráldez (Madrid, 1838 - 1885), polític i aristòcrata espanyol 
 Joaquín Álvarez Quintero (Utrera, 1873 - Madrid, 1944), escriptor espanyol 
 Joaquín Álvarez de Toledo y Caro (Madrid, 1894 - 1955), duc de Medina-Sidonia, Gran d'Espanya i cap de la Casa Ducal de Medina-Sidonia
 Jesús Luis Álvarez de Eulate (Vitoria-Gasteiz, 1970), porter de futbol andorrà d'origen basc 
 José Álvarez de las Asturias-Bohórquez Goyeneche o José Álvarez de Bohórquez (Madrid, 1895 - 1993), genet madrileny
 José Álvarez Cubero (Priego de Córdoba, 1768 - Madrid, 1827), escultor espanyol 
 José Álvarez Junco (Viella, vall d'Aran, 1942), historiador espanyol, catedràtic d'Història
 José Álvarez Mariño (Madrid, 1836 - ?), polític espanyol 
 José Álvarez de Paz (Noceda del Bierzo, 1935), advocat i polític espanyol 
 José Álvarez de Toledo y Gonzaga
 José Antonio Alvarez Cantos (Madrid, 1897 - 1964), compositor i director d'orquestra 
 José Luis Álvarez y Álvarez (Madrid, 1930), alcalde de Madrid (1978 -1979)
 José Luis Álvarez Enparantza (Sant Sebastià, 1929 - 2012), lingüista, polític
 José María Álvarez de Eulate Peñaranda (Hontoria del Pinar, província de Burgos, 1933), economista i polític espanyol 
 José María Álvarez del Manzano (Sevilla, 1937), polític espanyol
 José María Álvarez Mendizábal (Las Pedroñeras, 1891 - 1965), advocat i polític espanyol
 José María Álvarez de la Rosa (Còrdova, 1967), futbolista andalús 
 José Manuel Álvarez Fernández (Granada, 1967), futbolista andalús que jugava de davanter 
 Josep Maria Àlvarez Suàrez (Belmonte de Miranda, Astúries, 1956), sindicalista que ha estat secretari general de la UGT de Catalunya des de 1990
 Juan Álvarez Mendizábal (Cadis, 1790 – Madrid, 1853), polític, comerciant i financer espanyol 
 Julia Álvarez Resano (Villafranca, Navarra, 1903 - Mèxic, 1948), mestra, advocada i política socialista navarresa
 Julián Álvarez Ortega, secretari general del Partido Andalucista 
 Julio Álvarez Mosquera (1981, Caracas), futbolista 
 Julio Álvarez del Vayo (Villaviciosa de Odón, 1891 - Ginebra, 1975), jurista, periodista, diplomàtic i polític espanyol 
 Leonel Álvarez (Remedios, 1965), futbolista colombià que jugava de centrecampista defensiu 
 Lorenzo Álvarez Capra (1848-1901), arquitecte espanyol impulsor de l'estil neomudèjar 
 Lourdes Álvarez García (L'Agüeria d'Urbiés, Mieres, 1961), filòloga i escriptora asturiana 
 Luis Walter Álvarez (San Francisco, 1911 - Berkeley, 1988), físic i professor universitari estatunidenc 
 Luisa Isabel Álvarez de Toledo (Estoril, Portugal, 1936 - Sanlúcar de Barrameda, Espanya, 2008), historiadora, escriptora i aristòcrata espanyola, tres cops Gran D'Espanya
 Manuel Joaquín Álvarez de Toledo-Portugal (?, ~1650 - Barcelona, 1707), comte d'Oropesa, noble i polític castellà, privat
 Manuel Álvarez Raigada (La Bañeza, 1944), escriptor castellà resident a Barcelona 
 Manuel Álvarez Laviada (Trubia, 1894 - Madrid, 1958), escultor espanyol
 Manuel Álvarez Torneiro (la Corunya, 1932), escriptor i periodista gallec 
 Magdalena Álvarez Arza (San Fernando, 1952), política i professora universitària andalusa que fou ministra de Foment en els governs Zapatero
 Marcos Alvarez, futbolista alemany
 Mariano Álvarez de Castro (Burgo de Osma, Castella
 Maribel Álvarez
 Mauro Álvarez Fernández (Oviedo, Astúries, 1945), escultor espanyol 
 Melquiades Álvarez González-Posada (Gijón, 1864 - Madrid, 1936), polític i jurista espanyol 
 Mercedes Álvarez (Aldealseñor, Sòria, 1966), cineasta espanyola
 Miguel Álvarez Castro (Departament de Sant Miquel, 1795-1855), polític i poeta salvadorenc 
 Miguel Álvarez Fernández (Gijón, Astúries, 1962), escultor espanyol 
 Miguel Álvarez Jurado (Guarromán, 1958), entrenador de futbol espanyol 
 Miguel Ángel Álvarez Arias (Lugo, 1975), futbolista gallec 
 Moisés Álvarez Goya (Santa Cruz de Tenerife, 1978), futbolista canari que ocupava la posició de defensa 
 Nicasio Álvarez de Sotomayor (Cilleros, 1900 - Serra de Gata, 1936), sindicalista i polític espanyol
 Oliverio Álvarez González (Oviedo, 1972), futbolista asturià 
 Óscar Álvarez Sanjuán (Barcelona, 1977), futbolista que ocupa la posició de defensa 
 Pablo Álvarez Vera (San Juan de la Frontera, 1986), jugador d'hoquei sobre patins argentí 
 Pablo Álvarez Núñez (Oviedo, 1980), futbolista asturià que ocupa la posició de migcampista 
 Pedro Álvarez Fernández (Madrid, 1949 – Barcelona, 1969) va
 Pedro Álvarez de Toledo y Acuña (Nàpols, 1847 - Orfraisière, Indre i Loira, 1896), aristòcrata i
 Plácido Álvarez-Buylla y Lozana (Oviedo, 1885 - París, 1938), diplomàtic i polític asturià, ministre d'Indústria i Comerç
 Pedro Mario Álvarez Abrante (Santa Cruz de Tenerife, 1982), futbolista canari que juga de defensa
 Rimas Álvarez Kairelis (Quilmes, 1974), jugador de rugbi argentí 
 Rafael Álvarez Ibarra (Bilbao, 1961), jugador i entrenador d'escacs basc 
 Ramón Álvarez Palomo (Gijón, 1913 - 2003), anarcosindicalista asturià
 Ramón Álvarez-Valdés Castañón (La Pola Siero, 1866 - Madrid, 1936), advocat i polític asturià, Ministre de Justícia de la Segona
 Ricardo Álvarez, diversos personatges 
 Rosario Álvarez (Pontevedra, 1952), filòloga gallega professora de Filologia Gallega a la Universitat de Santiago de Compostel·la 
 Rubén Álvarez Serrano (1975, Barcelona), atleta català amb una discapacitat física 
 Santiago Álvarez Gómez (Vilamartín de Valdeorras, 1913 - Madrid, 2002), dirigent comunista
 Serafín Álvarez Quintero (Utrera, 1871 - Madrid, 1938), escriptor espanyol 
 Sergio Álvarez Conde (1986, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra), futbolista gallec
 Sergio Álvarez Rodríguez de Villaamil (Madrid, 1889 - 1960), mèdic i polític espanyol 
 Vicent Àlvarez i Rubio (Xàtiva, La Costera, 1941), advocat laboralista i polític valencià
 Vicente Álvarez-Buylla Lozana (Oviedo, 1890 - 1969), diplomàtic i escriptor asturià 
 Vicente Álvarez Núñez (Ourense, 1960), futbolista gallec que ocupava la posició de migcampista 
 Vicente Álvarez Rodríguez de Villamil, metge i polític valencià, membre del Partido Reformista de Melquíades Álvarez 
 Vicente Alberto Álvarez Areces (Gijón, 1943), polític asturià, president del Principat d'Astúries (1999 -)
 Víctor Álvarez i Delgado (Barcelona, 1993), futbolista 
 Walter Alvarez (1940), professor universitari
 Miscel·lània:
 Álvarez, marca d'un automòbil fet a Barcelona el 1921 vegeu M.A.